Абахас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Буреба. Занимает площадь 35 км². Население — 26 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 36 км.

Первое письменное упоминание о городе относится к 1068 году. Церковь Санта Мария ла Майор (XII в.) является национальным историческим памятником.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса